Magica е осми студиен албум на американската хевиметъл група Dio, издаден на 21 март 2000 г., от Spitfire Records. За този албум китаристът Крейг Голди се завръща в групата (той свири с Dio и през 1987 в „Dream Evil“ и по-късно през 2004 в „Master of the Moon“). Освен него в албума свирят и други бивши членове на групата – Джими Бейн и Саймън Райт. „Magica“ е концептуален албум, който е планиран като първа част от трилогия, но това остава недовършено.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Крег Голди – китара
 Джими Бейн – бас
 Скот Уорън – клавиши
 Саймън Райт – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албуми

Източници 

Албуми на Дио
Музикални албуми от 2000 година